Овај списак садржи 50 налога са највећим бројем пратилаца на друштвеној платформи Инстаграм. Од маја 2019. године најпраћенији налог је Инстаграмов налог, са преко 298 милиона пратилаца. Кристијано Роналдо је најпраћенија личност, са преко 165 милиона пратилаца. Петнаест налога је премашило 100 милиона пратилаца на сајту.

Најпраћенији налози

Све време 
Следећа табела наводи првих 50 најпопуларнијих налога на Инстаграму од априла 2019.

По држави 
У следећој табели је приказано 15 најпраћенијих налога на Инстаграму по земљи порекла.

Види још 

 Списак најлајкованијих Инстаграм постова
 Списак најлајкованијих Фејсбук страница
 Списак најпраћенијих Твитер налога
 Списак најпраћенијих Јутјуб налога
 Списак најпрегледанијих Јутјуб видеа
 Списак најслушанијих уметника на Спотифају
 Списак најслушанијих песама на Спотифају

Референце 

Спискови везани за друштво